Kostelů zasvěcených Povýšení svatého Kříže je více:

Česko

Hlavní město Praha
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Koloděje)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Vinoř)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Žižkov) – neslouží jako kostel

Středočeský kraj
Okres Benešov
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Pyšely)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Zhoř)
Okres Kladno
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Buštěhrad)
Okres Kolín
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Konárovice)
Okres Kutná Hora
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Zruč nad Sázavou)
Okres Mělník
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Lobeč)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Vrbno)
Okres Mladá Boleslav
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Bělá pod Bezdězem)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Kosmonosy)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Loukovec)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Mečeříž)
Okres Nymburk
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Poděbrady)
Okres Praha-východ
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Zdiby)
Okres Příbram
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Dobříš)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Starý Rožmitál)
Okres Rakovník
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Vrbice)

Jihočeský kraj
Okres Písek
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Písek)
Okres Prachatice
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Husinec)
Okres Tábor
 Chrám Povýšení svatého Kříže (Tábor)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Sezimovo Ústí)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Veselí nad Lužnicí)

Plzeňský kraj
Okres Klatovy
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Chlistov)
Okres Plzeň-jih
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Prádlo)
Okres Plzeň-sever
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Dolní Bělá)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Chotíkov)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Tis u Blatna)
Okres Rokycany
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Újezd u Svatého Kříže)
Okres Tachov
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Chodský Újezd)

Karlovarský kraj
Okres Cheb
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Františkovy Lázně)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Hazlov)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Cheb)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Nový Kostel)
Okres Karlovy Vary
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Chyše)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Karlovy Vary-Rybáře)
Okres Sokolov
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Citice)

Ústecký kraj
Okres Děčín
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Děčín)
Okres Chomutov
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Kadaň)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Široké Třebčice)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Údlice)
Okres Litoměřice
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Levín)
Okres Most
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Vtelno)
Okres Teplice
 Chrám Povýšení svatého Kříže (Teplice)

Liberecký kraj
Okres Česká Lípa
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Česká Lípa)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Kunratice)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Mistrovice)
Okres Jablonec nad Nisou
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Jablonec nad Nisou)

Královéhradecký kraj
Okres Jičín
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Ostružno)
Okres Náchod
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Adršpach)
Okres Rychnov nad Kněžnou
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Černíkovice)
Okres Trutnov
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Dvůr Králové nad Labem)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Choustníkovo Hradiště)

Pardubický kraj
Okres Chrudim
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Honbice)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Chrudim)
Okres Pardubice
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Slepotice)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Třebosice)
Okres Svitavy
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Jaroměřice)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Litomyšl)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Rozhraní)
Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Dolní Boříkovice)

Kraj Vysočina
Okres Havlíčkův Brod
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Petrovice u Štoků)
Okres Jihlava
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Jihlava)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Knínice)
Okres Pelhřimov
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Černovice)
Okres Třebíč
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Valeč)
Okres Žďár nad Sázavou
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Uhřínov)

Jihomoravský kraj
Okres Blansko
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Benešov)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Borotín)
Okres Brno-město
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Brno)
Okres Brno-venkov
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Doubravník)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Drásov)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Prace)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Rajhrad)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Židlochovice)
Okres Břeclav
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Lanžhot)
Okres Znojmo
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Petrovice)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Trstěnice)

Olomoucký kraj
Okres Jeseník
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Široký Brod)
Okres Olomouc
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Město Libavá)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Moravský Beroun)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Uničov)
Okres Prostějov
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Prostějov)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Brodek u Prostějova)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Stínava)
Okres Přerov
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Hustopeče nad Bečvou)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Osek nad Bečvou)
Okres Šumperk
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Dubicko)

Moravskoslezský kraj
Okres Bruntál
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Krnov)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Linhartovy)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Stará Ves)
Okres Frýdek-Místek
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Bystřice)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Horní Lomná)
Okres Karviná
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Karviná)
Okres Nový Jičín
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Kunín)
Okres Opava
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Chuchelná)

Zlínský kraj
Okres Kroměříž
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Blazice)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Rusava)
Okres Uherské Hradiště
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Strání)
Okres Vsetín
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Halenkov)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Hošťálková)
Okres Zlín
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Valašské Klobouky)

Zaniklé kostely 
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Býčkovice) – zbořený
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Jilemnice) – zánik 1787
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Košťany) – zbořen v letech 1950-1960

Spoluzasvěceno 
 Kostel Povýšení svatého Kříže a Všech svatých (Pšov)
 Kostel Povýšení svatého Kříže či Nanebevzetí Panny Marie (Kobylé)
 Poutní Kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně

Další země

 Kostel Povýšení svatého Kříže (Sebnitz)

 Kostel Povýšení svatého Kříže (Jelenia Góra) – bývalý evangelický kostel milosti
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Kačice)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Stara Wieś)

 Chrám Povýšení svatého Kříže (Kaliningrad)

 Kostel Povýšení svatého Kříže (Bratislava)
 Bazilika Povýšení svatého Kříže (Kežmarok)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Kunerad)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Petržalka)
 Chrám Povýšení vznešeného a životodárného Kříže

 Kostel Povýšení svatého Kříže (Petrovaradín)

 Chrám Povýšení svatého Kříže (Bučač)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Fastiv)
 Kostel Povýšení svatého Kříže (Horodok)
 Katedrála Povýšení svatého Kříže (Užhorod)

Jako kostel Povýšení svatého Kříže se také někdy nesprávně označuje:
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Dubá)
 Kostel Nalezení svatého Kříže (Znojmo)

Související články 
 Kaple Povýšení svatého Kříže
 Kostel svatého Kříže
 Kostel Nalezení svatého Kříže